Magyar Filozófiai Társaság rövidítése; 
 Magyar Földrajzi Társaság rövidítése;
 Magyarhoni Földtani Társulat rövidítése;
 Magyar Formatervezési Tanács rövidítése;
 Master File Table rövidítése;
 Multirateral Trading Facility rövidítése.